Koechner oder Köchner ist der Familienname folgender Personen:

David Koechner (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
Walter Koechner (* 1937), US-amerikanischer Physiker